Rignac kan syfta på:
 Rignac, Aveyron
 Rignac, Lot